Kake − miasto w USA, na Alasce
 Kake − miasto w Etiopii
 Kake − miasto w Japonii
 Kake − faza rzutu w judo